Szula, tengeri madár, a pelikánok rokona
Folyók
Szula, a Dnyeper mellékfolyója Ukrajnában
Szula, a Mezeny mellékfolyója Oroszországban
Szula, a Pecsora mellékfolyója Oroszországban
Szula, a Nyeman mellékfolyója Fehéroroszországban